Сумашедший дом или Дом умалишённых (исп. Casa de locos)— картина Франсиско Гойи, написанная им в период с 1812 по 1819 год после посещения  дома для душевнобольных в Сарагосе.
Картина изображает дом для душевнобольных людей начала 19 века.

Описание картины

На картине показан зал больницы для душевнобольных. Единственный источник света здесь — зарешетчатое окно, находящиеся довольно высоко от уровня пола. На голом полу под окном изображена группа пациентов. Все они являются неким подобие карикатур и высмеивают разные слои общества - человек в треуголке в самом центре полотна, повернувшись спиной к зрителю, «сражается» с невидимым врагом (пародия на армию), чуть левее от него находиться человек с головным убором из перьев (дикарь), ближе к правому  нижнему углу сидящий полуобнажённый мужчина в короне или тиаре и с медальоном на груди делает жест благословения по отношению к зрителю (духовенство). Остальные изображённые сидят, прижавшись к стене, корчатся в страшных гримасах или же спят на каменном полу. Абсолютно все изображённые на картине люди ведут бессмысленное и жалкое существование.

Создание
Тема психиатрических лечебниц была довольно популярна в кругах испанской знати и психически больные становились вместе с посещением домов для душевнобольных объектами развлечения.

Вероятнее всего на создание картины Гойю вдохновила его посещение дома для душевнобольных в Сарагосе в 1812 году. Также он испытывал трудности в своей семье,его дядя и тетя страдали психическими недугами и примерно в это же время Гойя переживает смерть своего зятя. Возможно автора также сподвигли на создание картины последствия  его тяжёлой и продолжительной болезни 1792 года, после которой он почти всю свою жизнь оставался глухим и страдал от приступов депрессии. В это время его работы становятся более мрачными и тяжёлыми, чем в начале карьеры.

Критика и значение
Критики не пришли к единому мнению о том, какой посыл несёт в себе «Сумашедший дом». Некоторые считают, что картина является примером того, что Гойя частично отошёл от дел и ушёл в себя, ведь картина не предназначалась для демонстрации широкой публике. Другие же придерживаются мнения, что картина являлась критикой психиатрических лечебниц того времени и жестокого содержания в них душевнобольных людей.

Смотрите также
 Список картин Франсиско Гойи

Картины Франсиско Гойи
Картины из собраний Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо